Belčisjta (makedonska: Белчишта) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Debarca, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Belčisjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Belčisjta är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Belčisjta ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Iliinec,  meter över havet,  kilometer nordost om Belčisjta. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer sydväst om Belčisjta. 

I omgivningarna runt Belčisjta växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Belčisjta är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Debarca